El Torneig de Rio de Janeiro 2017, també conegut com a Rio Open 2017, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va disputar entre el 20 i el 26 de febrer del 2017 al Jockey Club Brasileiro de Rio de Janeiro, Brasil. El torneig en categoria femenina va deixar de disputar-se a partir d'aquesta edició.

El tennista espanyol Pablo Carreño Busta va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017